«Calle Santa Clara» o «calle de Santa Clara» puede hacer referencia a las siguientes:

la calle Santa Clara de la ciudad peruana de Cusco;
la calle Santa Clara de la ciudad española de Oviedo; y a
la calle de Santa Clara de la ciudad española de Zamora.